

Mitologia 
 Elice – nella mitologia greca, una delle due ninfe nutrici di Zeus durante la sua infanzia a Creta;
 Elice – uno dei cinquanta figli di Licaone, re di Arcadia;
 Elice – altro nome della ninfa Callisto, tramutata nella costellazione dell'Orsa Maggiore;
 Elice – una delle figlie di Danao;
 Elice – figlia di Selino e moglie di Ione. La città di Elice, in Acaia, si dice prenda il nome da lei.
 Elice – regina di Chio, moglie di Enopione e madre di Merope

Geografia 
 Elice – comune italiano della provincia di Pescara;
 Elice – antica città greca situata nell'Acaia.

Astronomia 
 Elice – satellite naturale minore del pianeta Giove.

Anatomia 
 Elice – parte del padiglione auricolare.

Note